Live at Budokan
 Live at Budokan, az S.O.D. koncertlemeze, 1992
 Live at Budokan, a Mr. Big koncertlemeze, 1997
 Live at Budokan, Ozzy Osbourne koncertlemeze, 2002
 Live at Budokan, Sheryl Crow koncertlemeze, 2003
 Live at Budokan, a Dream Theater koncertlemeze, 2004
Live at the Budokan
 Live at the Budokan, az Ian Gillan Band koncertlemeze, 1978
 Live at the Budokan, a Blur együttes koncertlemeze, 1996
 Live at the Budokan, a Chic együttes koncertlemeze, 1999
 Live at the Budokan, Bryan Adams koncertvideója, 2003
Egyéb
 Cheap Trick at Budokan, a Cheap Trick koncertlemeze, 1978
 Bob Dylan at Budokan, Bob Dylan koncertlemeze, 1979
 One Night at Budokan, a Michael Schenker Group koncertlemeze, 1981
 Bonez Tour 2005: Live at Budokan, Avril Lavigne koncertlemeze, 2005
 Back to Budokan, a Mr. Big koncertlemeze, 2009